Никола́й Григо́рьевич Ду́тов () — советский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции и кроссу. Выступал на всесоюзном уровне в 1960-х годах, победитель Кубка Европы, чемпион СССР по кроссу, бегу на 5000 и 10 000 метров, участник летних Олимпийских игр в Токио. Представлял Москву, Московскую область и Вооружённые силы. Мастер спорта СССР международного класса. Тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Николай Дутов родился 19 декабря 1938 года в селе Черняное Тамбовской области.

Занимался лёгкой атлетикой под руководством Николая Ивановича Пудова.

Впервые заявил о себе на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1963 года, когда стал седьмым в беге на 5000 метров на чемпионате страны в рамках III летней Спартакиады народов СССР в Москве.

В 1964 году одержал победу в дисциплине 14 км на чемпионате СССР по кроссу в Ужгороде, тогда как на чемпионате СССР в Киеве победил на дистанции 5000 метров и стал серебряным призёром на дистанции 10 000 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Токио — в программе бега на 5000 метров в финале с результатом 13:53.8 финишировал седьмым, в то время как в беге на 10 000 метров сошёл с дистанции.

После токийской Олимпиады Дутов остался действующим спортсменом и продолжил принимать участие в различных легкоатлетических турнирах. Так, в 1965 году он выиграл кросс на 14 км на чемпионате СССР по кроссу в Ужгороде, в дисциплине 10 000 метров он был лучшим в матчевой встрече со сборной США в Киеве и на Кубке Европы в Штутгарте.

В 1966 году победил в дисциплине 14 км на кроссовом чемпионате СССР в Ессентуках.

На чемпионате СССР 1969 года в Киеве превзошёл всех соперников в беге на 10 000 метров и завоевал золотую медаль.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

По завершении спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью, работал тренером в тамбовских спортивных обществах «Спартак» и «Урожай», в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 1 физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» в Тамбове. Среди его воспитанников титулованные легкоатлеты В. Михалёв, Ю. Барбашов, С. Миротин.

Умер 6 января 1992 года в Тамбове в возрасте 53 лет.

Ежегодно в Тамбове проводится Мемориал Олимпийца, МС СССР МК Николая Дутова.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Московской области
Тренеры СССР по лёгкой атлетике